W Polsce
 Targowiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe
 Targowiska – część wsi Jelna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Targowiska – część wsi Samostrzałów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Targowiska – dawna gromada